Эдхи Хандоко (; ) — индонезийский шахматист, гроссмейстер (1994).

В составе сборной Индонезии участник восьми Олимпиад (1980—1988, 1992—1994, 2000) и шести командных чемпионатов Азии (1979, 1987—1995).

Был женат, у пары было двое сыновей.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

 
Шахматисты Индонезии